Николай Иванович Яковенко-Маринич (1874—1953) — русский военный деятель, генерал-майор (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
Происходил из дворян Полтавской губернии.

После получения образования в Петровском Полтавском кадетском корпусе поступил в Александровское военное училище, в 1894 году был переведён в Константиновское артиллерийское училище по окончании которого в 1895 году был произведён в подпоручики и выпущен в 3-ю батарею 15-й артиллерийской бригады. В 1899 году произведён в поручики, в 1902 году в штабс-капитаны. С 1904 года назначен младшим офицером, с 1909 года командиром полубатареи 1-й батареи Константиновского артиллерийского училища, в 1906 году переведён в Лейб-гвардию 1-ю артиллерийскую бригаду 1-й гвардейской пехотной дивизии с оставлением при Константиновском артиллерийском училище. В 1910 году произведён в капитаны гвардии.

С 1912 года после окончания Офицерской артиллерийской школы был переименован в подполковники и назначен командир ом 1-й батареи 15-й артиллерийской бригады. С 1914 года участник Первой мировой войны в составе своей бригады. В 1915 году произведён в полковники, с 1915 по 1916 год — командир 105-го артиллерийского дивизиона и командир 2-го дивизиона Пограничной артиллерийской бригады. С 1916 по 1917 год — командир 17-го лёгкого мортирного артиллерийского  дивизиона, командир 1-го позиционного отдельного артиллерийского дивизиона батарей. В 1917 году произведён в генерал-майоры, начальник штаба Тяжёлой артиллерии особого назначения и 48-го армейского корпуса.
 
Высочайшим приказом от 24 февраля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Высочайшим приказом от 2 октября 1916 года  за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:   
 
После Октябрьской революции, был участником Гражданской войны в составе войск Восточного фронта: с 1918 года — особоуполномоченный Главного артиллерийского управления на Дальнем Востоке. С 1921 года в эмиграции во Франции, являлся членом Общества офицеров-артиллеристов.

Скончался 2 июня 1953 года в Париже, во Франции.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 17.05.1904, мечи и бант к ордену — ВП 13.11.1915)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 6.12.1906, мечи и бант к ордену — ВП 17.08.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 06.12.1910, мечи к ордену — ВП 13.05.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 19.02.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 19.02.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 28.10.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 24.02.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 20.01.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 02.10.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны: биографический справочник / И. В. Купцов, А. М. Буяков, В. Л. Юшко. - Москва : Кучково поле : Военная кн., 2011 г. — 670 с. — ISBN 978-5-9950-0199-7
 Генералы и штаб-офицеры русской армии: Опыт мартиролога / С. В. Волков. - Москва : ФИВ, Т. 2. — 2012 г. — 724 с.
 
 по военному ведомству//Разведчик №1273, 31.03.1915 г.
 по военному ведомству//Разведчик №1274, 08.04.1915 г.
РГВИА: Ф.400. Оп.12, Д.26679, Л.1016-1017 (1914 г.), Ф.409. Оп.1. п/с 12-404 (1916 г.)
РГИА: Ф.496. Оп.3. Д.1127 (1916 г.)

Ссылки 
 
 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Военачальники Первой мировой войны (Россия)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)